

Кресвелл — місто, штат Північна Кароліна
 Кресвелл — місто, штат Орегон